Los Deschanel (La familia Deschanel en Latinoamérica) es la continuación/spin-off de la serie original Los Stewart, se empezó a rodar a finales de 2009 bajo la misma producción que su antecesedora, Adolescentes Televisión (ATV).

Trama 

Gira en torno a la vida de Los Deschanel junto a Lisa (Sophie) en esta casa pasará de todo al igual que en Los Stewart.

Todo empieza cuando Lisa (Sophie) decíde independizarse y se va a vivir con la familia de Ozker (Mery, Kuzco y el recién llegado Kellan), en su llegada a casa ya se crea un caos con la mudanza y desencadena todo tipo de comedía.

Personajes 

 Laura Micharán es Lisa (Sophie) Deschanel ( 1 ): es la esposa de Ozker, deja atrás a su familia Los Stewart aunque aún mantiene el contacto con ellos. Se lleva bien con todos los miembros de la casa y su llegada desencadenará el caos total.

 Darío García es Ozker Deschanel ( 1 ): es el marido de Lisa (Sophie) y el hermano de Mery, Kuzco y Kellan.

 ¿? es Mery Deschanel ( 1 ): aún no se conoce a la actriz que la interpreta puesto que no se ha estrenado la serie. Mery es la hermana de Ozker, Kuzco y Kellan.

 ¿? es Kuzco Deschanel ( 1 ): aún no se conoce al actor que le interpreta puesto que no se ha estrenado la serie. Kuzco es el hermano de Ozker, Mery y Kellan.

 ¿? es Kellan Deschanel ( 1 ): aún no se conoce al actor que le interpreta puesto que no se ha estrenado la serie. Es el más reciente en la familia de Los Deschanel, es hermano de Ozker, Kuzco y Mery. Se incorporó a las tramas en la película de Los Stewart.

 Jandro Micharán es Joe Stewart ( #2 ): aparecerá en la crossover entre las dos series (ya confirmado) y probablemente tendrá una pequeña aparición en el primer capítulo en la despedida de Lisa (Sophie).

 Eva Gutiérrez es Eva Lovato Swift ( #1 ): aparecerá en la crossover entre las dos series (ya confirmada).

Soundtrack 
La BSO es un CD de 14 canciones que serán escuchadas a lo largo de la serie, entre los cantantes se encuentran McFly, Paramore y Miley Cyrus entre otros, saldrá a finales de diciembre del 2009.

Productos derivados de la Serie

DVD 
 Los Deschanel: Primera Temporada (Próximamente).
 Guerra de Familias: ¡Juntos pero no revueltos! (Próximamente).

Música 
 Soundtrack oficial de Los Deschanel (diciembre de 2009).
 Los Stewart y los Deschanel: Éxitos de Navidad (diciembre de 2009).

Libros 
 El Clan de Los Deschanel.
 Los Deschanel: Una nueva Generación.
 Los Deschanel: Una infiltrada en la familia ( 1 - 9 ).
 Los Deschanel: The Junior Novel.

Videojuegos 
 Los Deschanel: V.A.M.P.I.R.O. (Wii, PlayStation 3, PSP y Xbox).

Moda 
 En esto se incluye la línea de ropa oficial de la serie y zapatos, complementos, maquillaje y colonias/perfumes/desodorante.

Revista 
 Revista oficial de la serie.
 Seguimiento de todos los personajes (mini-revista que viene de regalo con la revista oficial).

Papelería 
 Libretas, lápices, rotuladores, agendas y otros tipos de material escolar saldrán a la venta en enero de 2010.

Recepción 
El pre-estreno de la serie será el 31 de diciembre en el especial de fin de año de ATV y el estreno oficial el 4 de mayo, pero se considera primera fecha de emisión en 2009, también se ha confirmado que la última emisión de la primera temporada será en Navidad del 2010 así que la serie durará casi un año completo aun así teniendo 10 capítulos solo igual que su antecesora.

Datos extras 

 Esta serie es un spin-off de Los Stewart.
 En inglés el apellido Deschanel se escríbe con 'doble -n'.
 Se ha confirmado que el episodio de Halloween tratará el tema del vampirísmo.
 Al igual que su antecesora tendrá una versión Americana, está vez con los actores Kristen Stewart, Robert Pattinson y otros...
 Ozker apareció anteriormente en Los Deschanel. 
 En esta temporada Lisa se cambia el nombre y apellido a Sophie Deschanel.
 Se espera que se cree una crossover entre las dos series.
 Para escoger a los actores/actrices no tuvieron que presentarse al Casting.
 Ningún hecho de está serie está basado en hechos reales (al contrario que Los Stewart).
 Darío (Ozker en la serie) lleva tatuada una L de Laura (Leah en la serie) en la vida real. 
 Se promocionó un evento oficial en Tuenti.

Proyectos futuros o en desarrollo

Desarrollo de la serie 
 
La serie aún se rueda y no está terminada y está confirmado que tendrá una segunda temporada y posiblemente una crossover con Los Stewart (véase el artículo principal Guerra de Familias).

Posible película 
 

Se espera que salga en 2011 o al menos iniciar las filmaciones por hay y estrenarla en 2012, pero la película aún no está confirmada, la trama todavía tampoco está confirmada.